Hill (engl. für ‚Hügel‘, auch mittelhochdeutsch ‚Heimstätte‘) steht für folgende geografischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Hill (Illinois), Effingham County, Illinois
 Hill (New Hampshire)
 Hill (New Mexico)
 Hill (Texas), Bastrop County
 Hill (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Fort A. P. Hill, Camp der US-Army bei Bowling Green, Virginia

in anderen Ländern:
 Hill (Bach), Grenzbach im Hohen Venn, Belgien
 Hill (Gloucestershire), Vereinigtes Königreich
 Hill (Warwickshire), Vereinigtes Königreich
 Hill (West Midlands), Vereinigtes Königreich

Hill steht für:
 Hill (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hill (Unternehmerfamilie) – ehemalige deutsche Supermarkt-Kette
 Hill (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hill (Sprache), afrikanische Sprache
 (1642) Hill, Asteroid des Hauptgürtels
 Hill-Chiffre, Verschlüsselungsverfahren
 Hill-System, System zur Darstellung chemischer Formeln
 Embassy Hill, Formel-1-Team

Hill ist außerhalb des Toponyms Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Hill Bay, Bucht der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Hill-Gletscher, Gletscher auf der Spaatz-Insel, Antarktis
 Hill-Nunatak, diverse Nunatakker
 Hill Peak, Berg auf der Ross-Insel, Antarktis
 Hill Peaks, Gebirgsgruppe auf Radford Island im Marshall-Archipel, Antarktis
 Mount Hill, Berg an der Ostküste des Palmerlands, Antarktika

Technik und Physik:
 Hill Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hill Climbing Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hill Locomotor, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Hill-Sphäre

Siehe auch:
 The Hill
 Hill County
 Hill Point
 Hill Township
 Big Hill
 Fanny Hill, Briefroman von John Cleland (1749)
 Gold Hill
 Holly Hill
 New Hill
 Rich Hill
 Rose Hill
 Rural Hill
 South Hill
 Spring Hill
 H. G. Hill Park in Nashville, Tennessee
 HIL
 Hills